

Трноваць — село в громаді Градішка, Баня-Лука.
 Трноваць — село в общині Нові Травнік, Середньобоснійський кантон.
 Трноваць — річка в Боснії і Герцеговині.

Трноваць — село у складі общини Кратово Північно-Східного регіону.

Трноваць — населений пункт в Пожезько-Славонській жупанії у складі громади Велика.
 Трноваць — населений пункт в Лицько-Сенській жупанії у складі міста Госпич.
 Трноваць-Глинський — населений пункт в Сисацько-Мославинській жупанії у складі міста Глина.
 Трноваць-Соколовацький — населений пункт в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.